Lambro – fiume che bagna Milano
Lambro Meridionale – affluente del precedente
Lambro – fiume del salernitano che sfocia presso Palinuro